Хатіодзі (, «вісім принців і принцес») — п'ять богів і три богині, загальна назва дітей синтоїстського божества Сусаноо, що народилися в результаті укладання угоди з його сестрою Аматерасу.

Топоніми 
Хатіодзі (Токіо)

Інше 
Святилище Хатіодзі
Святилище Хатіодзі  (Хіей)